DFE est un sigle pouvant désigner :
 DePatie-Freleng Enterprises, une société hollywoodienne de dessins animés ;
 département fédéral de l'économie, une composante du Conseil fédéral suisse.